Дешти́ () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Бушир. Административный центр — город Хормудж.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Шонбе (بخش شنبه و طسوج)
 Каки (بخش کاکی)
Население области на 2006 год составляло 71 285 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Бушира